

Localidades 
 Dermott (Arkansas)

Outros 
 3647 Dermott

Desambiguação